„Ende ohne Quittung“ ist ein ursprünglich ausschließlich im Sprechfunk genutzter Ausspruch zur Beendigung des Gesprächs, mit dem Hinweis, dass der oder die Angesprochene(n) nicht darauf antworten soll(en). Dieser wird vor allem dann genutzt, wenn es sich um eine eindeutige Information (mit mehreren Empfängern) handelt, wobei eine Antwort überflüssig ist und maximal eine Empfangsbestätigung wäre, die den Sender und den Funkverkehr unnötig belasten oder sogar überlasten würde. Beispiel dafür ist eine Funkfahndung im Polizeifunk, bei der die Leitstelle (oder eine andere autorisierte Stelle) die Fahndungsdetails durchstellt und mit dem Ausspruch „Ende ohne Quittung“ die Fahndungsbekanntgabe abschließt und so eine Empfangsbestätigung jedes einzelnen Empfängers umgeht (diese Rückmeldungen würden den Funkkanal für lange Zeit mehr oder weniger unnötig belegen und so womöglich die Sendung wichtigerer Meldungen verhindern).

Sprechfunk